Tentamon – sovrano della XX dinastia egizia
Tentamon – sovrano della XXI dinastia egizia